Гиппофоя или Гиппотоя () — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Гиппофоя — одна из нереид;
 Гиппофоя — одна из данаид;
 Гиппофоя — амазонка;
 Гиппофоя — дочь Пелия;
 Гиппофоя — дочь Местора.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов